SASA steht für:
 Städtischer Autobus Service AG, Società Autobus Servizi d'Area, Bozen, siehe SASA
 Scottish Agricultural Science Agency
 Solvent Accessible Surface Area

Sasa steht für
 die eingedeutschte Schreibweise des Vornamens Saša
 Sasa (Gattung), eine Gattung des Subtribus Arundinariinae des Tribus Bambus mit 60 Arten
 Sasa (Israel), Kibbuz in Galiläa
 Saʿsaʿ, ein Ort in Syrien
 Sasa (Fluss), Fluss in Nigeria

Siehe auch:
 Șasa
 Sása
 Saasa